Longchamps – miejscowość i gmina we Francji, w Normandii
 Longchamps-sur-Aire – miejscowość i gmina we Francji, w Grand Est
 Longchamps – miejscowość w Argentynie w prowincji Buenos Aires

osoby o nazwisku Longchamps:
 Bogusław Longchamps de Bérier (1808–1888) – polski lekarz, powstaniec listopadowy, brat bliźniak poniższego
 Wincenty Longchamps de Bérier (1808–1881) – polski prawnik, brat bliźniak powyższego
 Roman Longchamps de Bérier (1883–1941) – polski prawnik
 Franciszek Longchamps de Bérier (ujednoznacznienie)